ГСТ, аббревиатура:
 Герой Социалистического Труда
 Генератор синхронный тяговый
 Генератор стабильного тока
 Гидростатическая трансмиссия
 Глобальная система телесвязи
 Глубинное сейсмическое торпедирование
 Гостомель
 ГСТ — «гидросамолёт транспортный», Consolidated PBY Catalina, строившийся по лицензии в СССР с 1937 по 1938 год
 Гусевской стекольный техникум
GST:
 Greenwich Sidereal Time — гринвичское звёздное время
 Gesellschaft für Sport und Technik — военно-спортивное общество в ГДР, аналог ДОСААФ